Cet article traite des résultats de la coupe du monde de football de 2002.

Premier tour

Groupe A

journée

journée

journée

Groupe B

journée

journée

journée

Groupe C

journée

journée

journée

Groupe D

journée

journée

journée

Groupe E

journée

journée

journée

Groupe F

journée

journée

journée

Groupe G

journée

journée

journée

Groupe H

journée

journée

journée

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale 

Coupe du monde de football 2002